Camerana peut faire référence à:

Géographie
 Camerana – Commune italienne de la province de Cuneo, dans le Piémont.

Patronymie
 Bonifazio de Camerana (XIII siècle) – Soldat italien, bourreau de la Val di Noto
 Bonifazio Incisa di Camerana (1934-2013) – Général italien
 Giovanni Camerana (1845-1905) – Poète, critique d'art et magistrat italien
 Ludovico Incisa di Camerana (1927-2013) – Diplomate et essayiste italien
 Oddone de Camerana o Ottone (XIII siècle) – militaire italien
 Oddone Camerana (1937- ) – Journaliste et écrivain italien
 Vittorio Camerana (1855-1923) – Général italien